Talcy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Talcy im Département Loir-et-Cher, siehe: Talcy (Loir-et-Cher)
 Talcy im Département Yonne, siehe: Talcy (Yonne)